SMS Sugar Man é um filme sul-africano de 2006 dirigido por Aryan Kaganof.

Conta a história de um cafetão e duas prostitutas numa noite de Natal em Joanesburgo. 

É o primeiro filme totalmente filmado por aparelhos celulares. 

Filmes da África do Sul de 2006